BiH:
 Pridvorica (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko

Crna Gora:
 Pridvorica (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik

Srbija:
 Pridvorica (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak